Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk (Bellaire)
 Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk (Bleiswijk)
 Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk (Budel)
 Oude Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk (Budel)
 Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk (Budel-Schoot)
 Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk (Grivegnée)
 Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingkerk (Godsheide)
 Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk (Herbesthal)
 Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk (Lombardsijde)
 Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk (Micheroux)
 Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk (Oosterblokker)
 Sint-Liduinakerk (Schiedam), oorspronkelijk O.L.V. Visitatiekerk
 Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk (Velp), Gelderland
 Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk (Westdorpe)

Frankrijk
 Église Notre-Dame-de-la-Visitation (Auberchicourt) 

Zie ook
Onze-Lieve-Vrouw Bezoekingkerk
Maria Visitatiekerk
Mariä-Heimsuchung-kerk
 Overzicht Mariakerken (doorverwijzing)